Op Roland Garros 2007 speelden de vrouwen in het enkelspel van 27 mei tot en met 9 juni.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Justine Henin prolongeerde haar titel. In de finale versloeg zij het zevende reekshoofd, Ana Ivanović, met 6–1 en 6–2.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2007